Фонетическая раскладка — система расположения букв одного письменного языка на раскладке клавиатуры другого языка, при которой буквы, близкие по произношению, располагаются на одних и тех же клавишах.

Кириллица и латиница 
С момента появления первых пишущих машинок для русского основной и практически единственной раскладкой являлась ЙЦУКЕН.

На первых советских персональных компьютерах (таких как БК, ДВК и УКНЦ), в более ранних терминалах  и ещё более ранних телетайпах за основу физической раскладки клавиатуры также приняли ЙЦУКЕН. Расположение букв латинского алфавита было производным от расположения русских, например, латинская буква A на клавише русской буквы А, латинская B — на клавише русской Б, и так далее. Тем не менее, буквы двух алфавитов, а также знаки препинания и технические символы располагались в соответствии с кодировкой КОИ-7 (набор Н2). Таким образом, именно поэтому на одних и тех же клавишах располагались буквы Q и Я, X и Ь, V и Ж или символ @ и буква Ю, \ и Э, ^ и Ч, [ и Ш, ] и Щ. По этой же причине русской букве В соответствует W, а не V. Для избежания конфликтов с управляющим символом DELETE (0x7F) могла отсутствовать буква «твёрдый знак» Ъ.

В начале 1990-х годов впервые на ряде клонов ZX Spectrum появляется физическая раскладка, построенная по обратному принципу. Основой являлась американская раскладка QWERTY, а русские буквы располагались в зависимости от них, то есть ЯВЕРТЫ. При этом принцип совместимости с КОИ-7 (Н2) сохранялся. Однако с середины 1990-х подобные физические клавиатуры с фонетической раскладкой больше не производись.

Тем не менее в более позднее время были созданы разные варианты логической (т.е. программируемой, но не физической) русской фонетической раскладки на основе латинской QWERTY, а также на основе других латинских и национальных раскладок. Русская фонетическая раскладка может быть удобна для иностранцев, изучающих русский язык, а также для множества русскоговорящих людей, живущих за пределами России и бывшего Советского Союза.

В некоторых странах (например, в Германии, Чехии, Франции) могут существовать свои варианты фонетической раскладки, что связано с особенностями основной местной раскладки (QWERTZ, AZERTY).

Другие алфавиты 

Раскладки для греческого (;ςερτυ), болгарского (ЯВЕРТЪ, ЧШЕРТЪ), сербского и боснийского (ЉЊЕРТЗ), македонского (ЉЊЕРТЅ), армянского (ԽՎԷՐԴԵ, ՔՈԵՌՏԸ) основаны на QWERTY.

Поддержка операционными системами 
Ряд современных операционных систем, таких как Mac OS X и Linux, предлагают на выбор использование фонетической раскладки для русского языка вместо стандартной. Для создания фонетической раскладки в Microsoft Windows требуется специальные редакторы раскладок — например, бесплатная программа Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) от Microsoft. В Интернете доступны готовые файлы фонетической раскладки для MS Windows.

Примечания 

Исправление некоторых красных ссылок, ёфикация, викификация